Ю́рий Алекса́ндрович Петро́в:
 Петров, Юрий Александрович (род. 1947) — российский юрист, бывший руководитель Росимущества.
 Петров, Юрий Александрович (1947—2021) — диктор программы «Время».
 Петров, Юрий Александрович (род. 1955) — российский историк, директор ИРИ РАН.